Midville – comune della Georgia, Stati Uniti d'America
Midville – parrocchia civile e villaggio del Lincolnshire, Inghilterra, Regno Unito